Athenia je ime dveh britanskih potniških ladji, ki sta bili torpedirani in potopljeni v obeh svetovnih vojnah: 

 SS Athenia - splovljena leta 1903: torpedirana in potopljena 16. avgusta 1918
 SS Athenia - splovljena leta 1922: torpedirana in potopljena 3. septembra 1939